Турки́ () — личное имя, распространённое в основном среди арабов. Иногда в форме ат-Турки (; аль-Турки, эль-Турки) может выступать в качестве нисбы и обозначать принадлежность к тюркам или к современным туркам.

Личное имя 
 Турки ибн Абдуллах (1755 — 9 мая 1834) — первый эмир второго Саудовского государства (1824—1834).
 Турки ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (1900—1919) — старший сын первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда.
 Турки ибн Фейсал Аль Сауд (род. 1945 года) — принц Саудовской Аравии.
 Турки II ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (1934—2016) — принц Саудовской Аравии.
 Турки аль-Хамад (en) (род. 1953) — политический аналитик из Саудовской Аравии.
 Турки Фейсал Аль Рашид (en) (род. 1954) — саудовский предприниматель.
 Турки ибн Абдалла Аль Сауд  (род. 1971) — саудовский политик.
 Турки ибн Мукрин ибн Абдул-Азиз (en) (род. 1973) — саудовский предприниматель.
 Турки ибн Салман Аль Сауд (en) (род. 1987) — саудовский предприниматель.
 Турки ибн Султан (en) (1959—2012) — заместитель министра культуры и информации Саудовской Аравии.
 Турки ибн Таляль Аль Сауд (род. 1968) — саудовский политик

Насаб 
 Фейсал бин Турки (1864—1913) — правивший с 1888 и до 1913 года султан Маската и Омана.

Фамилия 
 Яхья Турки (1903—1969) — тунисский художник, называемый «отцом тунисской живописи».
 Дауд Турки (en) (1927—2009) — палестинский поэт.
 Абдель-Басит Турки (en) — иракский политик.

См. также 
 Турки (значения)